Гвоздовер — фамилия. Известные носители:
 Гвоздовер, Елизар Давидович (1914—1938) – чемпион СССР по лёгкой атлетике (1936).
 Гвоздовер, Марианна Давидовна (1917 — 2004) — археолог, антрополог, специалистка по палеолиту, кандидат исторических наук.
 Гвоздовер, Самсон Давидович (1907 — 1969) — советский физик, доктор физико-математических наук (1939), профессор физического факультета Московского государственного университета (с 1947).